Il singolare del torneo di tennis Bangkok Tennis Classic 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mike Bauer che ha battuto in finale Jim Gurfein 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Dominique Bedel (secondo turno, ritiro)
 Assente
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)
 Assente

 Mike Estep (primo turno)
 Chris Johnstone (secondo turno)
 Morris Strode (secondo turno)
 Tom Cain (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangkok Tennis Classic 1982